Амшанка — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Чихачёвская волость
 Амшанка — река в Рязанской области, приток Керди
 Амшанка — река в Калужской области, приток Неполоди